OBN (ТВ канал)
 Oban aerodrom, ATA kod